João Câmara ist der Name folgender Personen:

* João Câmara (Künstler) (João Camara Filho; * 1944), brasilianischer Maler und Graveur 
 João Câmara (Diplomat) (* 1955), osttimoresischer Diplomat

João Câmara steht für:
 João Câmara (Rio Grande do Norte), Gemeinde in Brasilien